Sardinië, Italiaans eiland en regio
 Koninkrijk Sardinië of Piëmont-Sardinië, staat van 1324 tot 1861
 Sardinia, Romeinse provincie
 Sardinia (Ohio), plaats in de county's Brown en Highland